Albert Lebrun – politico francese
 Charles-François Lebrun – nobile francese
 José Alí Lebrún Moratinos – cardinale venezuelano
 Michel Lebrun – politico belga
 Pierre-Antoine Lebrun – poeta francese
 Pierre Henri Hélène Tondu – giornalista e politico francese, ministro durante la Rivoluzione francese 
 Victor Lebrun – scrittore e attivista francese

Pagine correlate 

Brun
Le Brun